Соня Клопфер (; 26 декабря 1935 года, Нью-Йорк, США) — фигуристка из США, серебряный призёр чемпионата мира 1952 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1951 года, чемпионка США 1951 года в женском одиночном катании, участница Олимпийских игр 1952 года.

Соня Клопфер, выиграв в 15 лет чемпионат США 1951 года, стала самой молодой чемпионкой страны и оставалось таковою до победы 14-летней Тары Липински в 1997 году. В 1952 году перешла в профессионалы и выступала в  Ice Capades и Holiday on Ice. В 1964 году выиграла чемпионат мира среди профессионалов. Работала тренером. Её известные ученики Дороти Хэмилл, Элизабет Мэнли, Скотт Смит. Замужем за Петером Данфилдом.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1952

Ссылки

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1952 года